Gildersleeve ist der Familienname folgender Personen:

 Basil Lanneau Gildersleeve (1831–1924), US-amerikanischer Altphilologe
 Virginia Gildersleeve (1877–1965), US-amerikanische Literaturprofessorin